Josep Maria Pons Irazazábal (Palma, 1948), diplomàtic mallorquí i president del RCD Mallorca l'estiu de 2010
 Josep Maria Pons i Guri (Arenys de Mar, 1909 - 2005), jurista, arxiver i fill predilecte d'Arenys